L'edizione 1929-30 del campionato di calcio svedese (Allsvenskan) vide la vittoria finale dell'Hälsingborgs IF.

Capocannoniere del torneo fu Harry Lundahl (Hälsingborgs IF), con 26 reti.

Classifica finale

Verdetti
Hälsingborgs IF campione di Svezia 1929-30.
IFK Norrköping e Stattena IF retrocesse in Division 2.

Collegamenti esterni

Calcio nel 1929
Calcio nel 1930
Campionato svedese di calcio